Gurland ist der Familienname folgender Personen:

 Arcadius Rudolf Lang Gurland (auch: Arkadij Gurland; 1904–1979), deutscher Politikwissenschaftler russischer Herkunft
 Gottfried Gurland (1918–2002), deutscher Politiker der SPD
 Rudolf Hermann Gurland (1831–1905), evangelisch-lutherischer Pastor und Judenmissionar in Russland
 Rudolf Gurland (1886–1947), evangelisch-lutherischer Pfarrer, Sohn von Rudolf Hermann Gurland

Gurland ist der Name folgender Orte:
 Gurland Farm, Einzelsiedlung in Cornwall, Vereinigtes Königreich